Kokui (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 Flüsse:
 Kokui (Angara), Nebenfluss der Angara
 Kokui (Elginmywajam), Nebenfluss des Elginmywajam
 Kokui (Serebrjanka), Nebenfluss der Serebrjanka
 Kokui (Uwelka), Nebenfluss der Uwelka

 Kokui (Transbaikalien), Siedlung städtischen Typs in der Region Transbaikalien

 Dörfer:
 Kokui (Archangelsk, Telegowskoje), in der Oblast Archangelsk, Krasnoborski rajon, Landgemeinde Telegowskoje
 Kokui (Archangelsk, Werchneuftjugskoje), in der Oblast Archangelsk, Krasnoborski rajon, Landgemeinde Werchneuftjugskoje
 Kokui (Kemerowo, Leninsk-Kusnezki), in der Oblast Kemerowo, Leninsk-Kusnezki rajon
 Kokui (Kemerowo, Topkinski), in der Oblast Kemerowo, Topkinski rajon
 Kokui (Kirow), in der Oblast Kirow
 Kokui (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Kokui (Kurgan, Mischkinski), in der Oblast Kurgan, Mischkinski rajon
 Kokui (Kurgan, Schatrowski), in der Oblast Kurgan, Schatrowski rajon
 Kokui (Perm, Iljinski), in der Region Perm, Iljinski rajon
 Kokui (Perm, Ussolski), in der Region Perm, Ussolski rajon
 Kokui (Swerdlowsk, Irbitski), in der Oblast Swerdlowsk, Irbitski rajon
 Kokui (Swerdlowsk, Talizki), in der Oblast Swerdlowsk, Talizki rajon
 Kokui (Tjumen, Abatski), in der Oblast Tjumen, Abatski rajon
 Kokui (Tjumen, Uporowski), in der Oblast Tjumen, Uporowski rajon